L'Héritage (Maupassant) - novelle van Guy de Maupassant
 L'héritage - film uit 2006 van Géla en Temur Babluani
 Keïta ! l'Héritage du griot - film uit 1995 van Dani Kouyaté

Zie ook
 The Legacy (doorverwijspagina)